Kršćanstvo je najzastupljenija vjera na britanskom krunskom posjedu Jerseyju.

Povijest
Krunski posjed Jersey je jedan od teritorija gdje se kršćanstvo proširilo u kasnoj antici.

Izvori

Vanjske poveznice 

Oblast Jersey